Президентские выборы в Мавритании прошли 21 июня 2014 года. Планировалось, что если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, то 5 июля пройдёт второй тур выборов.

Контекст 
Президент Мавритании избирается сроком на 5 лет и может баллотироваться на этот пост повторно только один раз. В том случае, если в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, возможно проведение второго тура выборов, в котором примут участие два претендента, получившие наибольшую поддержку избирателей.

57-летний генерал Мохаммед Ульд Абдель-Азиз пришел к власти в результате военного переворота в 2008 году. В следующем году он был избран президентом на выборах, не признанных оппозицией. Ему удалось обеспечить стабильный экономический рост (6,4% в 2013 году), а также приток прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг, дающие примерно две трети ВВП страны. В настоящее время Абдель-Азиз является председателем Африканского союза и известен решительным неприятием исламистской группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

До последнего времени шли переговоры правящей партии «Союз Республики» с оппозицией по реформированию закона о выборах, который последние считают непрозрачным и обеспечивающим преимущество действующему президенту для переизбрания. Переговоры завершились ничем, и оппозиция приняла решение бойкотировать выборы. В свою очередь Абдель-Азиз на предвыборном митинге заявил, что «мы создали независимый комитет для выборов, чтобы закрепить демократию, потому что мы верим в демократию».

Кандидаты

Голосование 
20 июня состоялось голосование для военнослужащих. К полудню проголосовало более 70% военных.

21 июня избирательные участки открылись для 1,3 миллиона граждан, имеющих право голоса от общего количества населения, составляющего 3,8 млн человек. Явка в столице страны Нуакшоте составила в среднем 40%. В целом по стране явка составила около 45%. Начался подсчёт голосов.

Результат 
Как сообщил председатель Национальной независимой избирательной комиссии Абдаллахи ульд Суэйд Ахмед, на выборах победил Мохамед ульд Абдель Азиз, набравший почти 82% голосов избирателей (около 578 тыс. человек). В то время как, Бирам ульд Дах Абейд, сделавший ставку на бедняков получил 8,67%, то есть лишь более 60 тысяч голосов, Буадель ульд Хумейд — 4,5%, Ибрагима Моктар Сарр —4,44%, Лала Марием Минт Мулайе Идрис — 0,49% голосов. Явка составила около 56%, но оппозиционеры утверждают, что проголосовали всего 20%. Итоги голосования теперь должен утвердить Конституционный суд Мавритании.

Примечания 

Мавритания
Выборы в Мавритании
2014 год в Мавритании
Июнь 2014 года